Краснооктябрьский — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснооктябрьский — прежнее название села Арка Камыстинского района Костанайской области.

Киргизия 
Краснооктябрьский — название города Шопоков до 1985 года.

Россия 
 Краснооктябрьский — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Краснооктябрьский — посёлок городского типа, с 2012 года микрорайон города Волжский Волгоградской области.
 Краснооктябрьский — посёлок в Кумёнском районе Кировской области.
 Краснооктябрьский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Краснооктябрьский — посёлок в Глушковском районе Курской области.
 Краснооктябрьский — посёлок городского типа в Медведевском районе Марий Эл.
 Краснооктябрьский — бывший посёлок городского типа, ныне вошедший в черту Москвы
 Краснооктябрьский — посёлок в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Краснооктябрьский — посёлок в Лунинском районе Пензенской области.
 Краснооктябрьский — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Краснооктябрьский — бывший посёлок в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Краснооктябрьский — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

См. также 
 Краснооктябрьский мост
 Краснооктябрьский переулок
 Краснооктябрьский сельсовет
 Сельское поселение Краснооктябрьский
 Краснооктябрьский район
 Краснооктябрьская
 Краснооктябрьское
 Красный Октябрь